Barking steht für

 Barking (London), einen Stadtteil von London Borough of Barking and Dagenham
 Barking (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Barking (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Barking (Suffolk), Ort in Mid Suffolk, England

Barking ist der Familienname folgender Personen:
 Adeliza of Barking, englische Äbtissin 
 Heribert Barking (1912–1992), deutscher Unternehmer